Richland Farm bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Richland Farm (Kentucky), ID-Nr. 04000792
 Richland Farm (Maryland), ID-Nr. 08000217